Alexandre Collenot (1902-1936), mécanicien aéronautique, coéquipier de Mermoz ;
 Louis Collenot d'Angremont (1748-1792), conspirateur royaliste ;
 Romain Collenot-Spriet (né en 1992), athlète français.